Helpidi, polític romà en temps de Constantí el Gran, segons Smith el mateix personatge que el següent
 Claudi Helpidi, prefecte del Pretori a Orient cap al 360
 Helpidi, comes rerum privatarum de Julià l'Apòstata, segons Smith el mateix personatge que l'anterior
 Helpidi, amic i correspondent de Quint Aureli Símmac
 Helpidi, cosí de Teodosi el Gran
 Elpidi (poeta), poeta cristià del , segons alguns el mateix que el metge del rei got Teodoric el Gran
 Elpidi (governador), rebel de Sicília el 781
 Elpidi d'Osca, primer bisbe documentat d'Osca
 Sant Elpidi del Gavaldà, eremita i màrtir cristià del segle III
 Sant Elpidi del Quersonès, màrtir cristià del segle III
 Sant Elpidi de Toledo, bisbe llegendari de Toledo al segle I